Суперкубок Бельгии по футболу 2009 () — 31-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 2008/09 льежский «Стандард» и обладатель Кубка Бельгии 2008/09 «Генк». Встреча состоялась 25 июля 2009 года в Льеже, на стадионе Морис Дюфран.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на hln.be

2009
Матчи ФК «Стандард» Льеж
Матчи ФК «Генк»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2009 году
Спортивные соревнования в Льеже
События 25 июля
Июль 2009 года